Саля:
 Саля (приток Пьяны) — река в Мордовии.
 Саля (приток Лозы) — река в Удмуртии.
 Саля (приток Лемезы) — река в Башкортостане.
 Элио Саля

См. также 
 Саль
 Сала